Jméno a příjmení Josef Hubáček má více nositelů:

 Josef Hubáček (novinář) (1850–1900) – český novinář
 Josef Hubáček (malíř) (1899–1931) – český malíř
 Josef Hubáček (1909–1988) – český letec
 Josef Hubáček (mikrobiolog) (1931–2008) – český mikrobiolog